Hvallátur (von Isländisch Hvalur ‚Wal‘ und Látur oder Sellátur (von Selur ‚Robbe‘) ‚Bereiche am Wasser, an denen Robben ihre Jungen zur Welt bringen‘) ist der Name folgender Orte in Island: 
 Hvallátur (Breiðafjörður), eine Inselgruppe im Breiðafjörður
 Hvallátur (Vestur-Barðastrandarsýsla), das westlichste Dorf in Island in der Nähe von Bjargtangar